Гаитянская партия Тет Кале (, PHTK) — политическая партия на Гаити. Tèt Kale означает «Бритая голова» на гаитянском креольском.

История 
Партия была основана 16 августа 2012 года.

На президентских выборах 2015 года Гаитянская партия Тет Кале выдвигала на пост президента Жовенеля Моиза. Он был поддержан бывшим президентом Мишелем Мартейи и получил большинство голосов в 1-м туре (32,81%), однако результаты президентских выборов были аннулированы после многочисленных уличных протестов. В том же году на парламентских выборах партия выставляла 11 кандидатов в Сенат и 99 кандидатов в Палату депутатов. После 1-го тура 4 кандидата были избраны. Всего партия получила 26 мест Палаты депутатов и 2 места в Сенате. 

На президентских выборах 2016 года Моиз получил абсолютное большинство в 1-м туре (55,67 %), значительно опередив своего основного соперника Жюда Селестена, и был избран президентом.

Критика 
После 1-го тура президентских выборов 2015 года партия описывалась как коррумпированная и дисфункциональная. Многие гаитянцы, живущие в США, называли PHTK партией «воров».

Примечания

Ссылки 
 

Политические партии Гаити
Либеральные партии
Правоцентристские партии
Политические партии, основанные в 2012 году